Lamina – parte dell'unghia
 Lamina – azienda italiana
 Lamina – in ingegneria
 Lamina – proteina
 Lamina – componente della foglia

Altri progetti